van Bree oder van Brée ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Bernardus van Bree (1801–1857), niederländischer Komponist
 Mathieu Ignace van Brée (1773–1839), belgischer Maler, Bildhauer und Architekt
 Mien van Bree (1915–1983), niederländische Radrennfahrerin
 Philippe Jacques van Bree (1786–1871), belgischer Maler
 Stéphanie Van Bree (* 1986), belgische Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Bree (Begriffsklärung)
 Brée (Begriffsklärung)